Le patronyme Vandeputte renvoie à une origine, un endroit situé plus bas, un trou ou un puits (du nl: put). Ce type d'endroit était souvent à l'origine d'un toponyme genre , de Put ou Ten Putte. Ce patronyme correspond au français . En occitan, cela correspond à Delpoux ou simplement Pous. Ne pas confondre avec l'occitan ou  qui signifie " De la montagne".

Le nom peut se décliner avec les particules van et de(n) (ou der) accolés (vande(n), vander) ou séparés (van de(n), van der).

En flamand occidental (cela tend vers l'anglais), le -u- se mue en -i-, ce qui donne la variante Vandepitte.

Patronyme

Vandeputte 
Alain Vandeputte (1963-), ancien footballeur professionnel français.
Gabriël Vandeputte (1917-2002), homme politique catholique belge.

Van de Putte 
Christine Van de Putte (1958-), écrivain, réalisatrice et scénariste française.
Isaäc Dignus Fransen van de Putte (1822-1902), homme politique néerlandais.

Vandeput 
Steven Vandeput (1967- ), homme politique belge

Vandenput 
Tim Vandenput (1971- ), homme politique belge

Vandenpute 
Jacques Vandenpute

Patronyme flamand